Loire může znamenat:

Geografie

Řeky 
 Loira (francouzsky Loire) – řeka ve Francii

Podobné názvy řek 
 Loyre (také Loire) – řeka ve Francii
 Loir – řeka ve Francii (departementy: Eure-et-Loir, Loir-et-Cher)
 Loiret (řeka) – řeka ve Francii – (departement Loiret)

Administrativní jednotky ve Francii

Region 
Pays de la Loire

Departementy 
 Loire (departement), Haute-Loire, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Saône-et-Loire

Arrondissementy 
Arrondissement Cosne-Cours-sur-Loire

Kantony 
kanton Montlouis-sur-Loire, kanton Saint-Cyr-sur-Loire. kanton Châtillon-sur-Loire, kanton Meung-sur-Loire, kanton Ouzouer-sur-Loire, kanton Châteauneuf-sur-Loire, kanton Sully-sur-Loire, kanton Aurec-sur-Loire, kanton Monistrol-sur-Loire, kanton Solignac-sur-Loire, kanton La Charité-sur-Loire, kanton Pouilly-sur-Loire, kanton Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, kanton Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, kanton Chalonnes-sur-Loire, kanton Saint-Georges-sur-Loire

Obce 
 obce na řece Loiře: Gannay-sur-Loire, Monétay-sur-Loire, Pierrefitte-sur-Loire, Aurec-sur-Loire, Chamalières-sur-Loire, Cussac-sur-Loire, Lavoûte-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire, Solignac-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Michel-sur-Loire, Gilly-sur-Loire, Perrigny-sur-Loire, Saint-Aubin-sur-Loire, Vitry-sur-Loire, Avril-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Fleury-sur-Loire, Germigny-sur-Loire, Lamenay-sur-Loire, Mesves-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Ouen-sur-Loire, Sermoise-sur-Loire, Sougy-sur-Loire, Tracy-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire, Cour-sur-Loire, Muides-sur-Loire, Rilly-sur-Loire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire, Meung-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire, Ouzouer-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Ousson-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Firmin-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire, Belleville-sur-Loire, Lavau-sur-Loire, Le Fresne-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Juigné-sur-Loire, Montjean-sur-Loire, Rochefort-sur-Loire, Les Rosiers-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Saturnin-sur-Loire, Varennes-sur-Loire
 Loiré – obec v departementu Maine-et-Loire
 Loire-sur-Rhône – obec v departementu Rhône
 Loire-les-Marais – obec v departementu Charente-Maritime
 Loiré-sur-Nie – obec v departementu Charente-Maritime

Doprava 
 Loire 46 – francouzský letoun
 Loire 70 – francouzský námořní člun

Externí odkazy